Ібенешть () — комуна в Румунії, у повіті Ботошані.
 Ібенешть () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Ібенешть.
 Ібенешть () — комуна в Румунії, у повіті Муреш.
 Ібенешть () — село в Румунії, у повіті Муреш. Адміністративний центр комуни Ібенешть.
 Ібенешть () — комуна в Румунії, у повіті Васлуй.
 Ібенешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Адміністративний центр комуни Ібенешть.
 Ібенешть () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Кунгря.